19. decembra 2015 je bilo v Rdečem seznamu IUCN uvrščenih 5639 ranljivih vrst, podvrst in varietet, populacij in subpopulacij živali.

Sklici